

События 
 Январь — состоялась Битва при Куновице между Османской империей и антиосманской коалицией во главе с Венгрией.
 Португальский моряк проник на 400 миль южнее мыса Бохадор и привёз в Португалию золото и рабов-негров.
 28 мая — заключено Турское перемирие между Англией и Францией.
 Лето — подписание мирного договора между Османской империей и Венгерским Королевством. в этом же году договор был нарушен.
 26 августа — Битва при Санкт-Якобе у Бирса.
 1444—1445 — Поход арманьяков под командованием дофина Людовика на Шварцвальд. Сентябрь 1444 — Шварцвальдские крестьяне отбрасывают арманьяков. Движение в Эльзасе и Юго-Западной Германии.
 29 Июня — Победа албанцев над турками в битве при Нижней Дибре. Создание «Лиги албанских князей» по инициативе Скандербега.
 10 ноября — Битва под Варной. Разгром армии Яноша Хуньяди огромной турецкой армией. Гибель короля Венгрии и Польши Владислава. Ликвидация польско-венгерской унии.
 В результате битвы под Варной турки наголову разбивают крестоносцев. Турецкая экспансия в Европу усиливается.
 1444—1458 — Король Венгрии Ласло (Владислав) VI. Руководство венгерской политикой оказывается в руках у императора Фридриха Габсбурга.
 1444/5—1453 — Султан Ак-Коюнлу Джихангир.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1444 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1444 году
 23 июня — Марк Эфесский, православный богослов

См. также